Ашево:

 Ашево — село на северо-западе Бежаницкого района Псковской области
 Ашево — железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги